Chalon kan syfta på:
 Ett slags tyg, se Chalon (tyg)

Geografi

Frankrike 

 Chalon-sur-Saône, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Chalon, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,